Die Serie A 1958/59 war die 27. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 21. September 1958. Der letzte Spieltag war am 7. Juni 1959. Als Aufsteiger kamen US Triestina und der AS Bari aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. In die Serie B absteigen mussten Triest und der AC Turin.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1958/59
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1958
Fußballsaison 1958/59